"Faded" (canção de Kate DeAraugo), 2005
"Faded", canção de Mariah Carey do álbum de 2014 Me. I Am Mariah... The Elusive Chanteuse
"Faded" (canção de Alan Walker), 2015

Ver também 
 Fade